Claire Lalouette (1921-2010), égyptologue française ;
 Claude-Joseph Lalouette (1749-1829), homme politique français ;
 Éric Lalouette (1951-), coureur cycliste français ;
 Jacqueline Lalouette (1945-), historienne française ;
 Jean-François Lalouette (1651-1728), compositeur français ;
 Kévin Lalouette (1984-), coureur cycliste français ; 
 Marcel Lalouette (1897-1931), aviateur français.

Autres 
 Lalouette, une rue de Cayenne en Guyane française.

Voir aussi